Comarca de Jordània, després anomenada Adhruh
 Tribu de Palestina, vegeu Djudham (tribu)